Acmaea strongiana är en snäckart som beskrevs av Leo George Hertlein 1958. Acmaea strongiana ingår i släktet Acmaea och familjen Acmaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
strongiana